Švec a Švecová může být:

 obuvník, řemeslník, který opravuje a vyrábí boty

 příjmení osob
 Adolf Švec (1893–1942) – český agronom a veřejný činitel, funkcionář Sokola
 Alois Švec – více různých nositelů
 Anton Švec (1930–1997) – slovenský a československý politik, poúnorový poslanec KSS
 David Švec (* 1977) – český klavírista a dirigent
 Denis Švec (* 1996) – slovenský fotbalista
 František Švec (* 1942) – slovenský fotbalista a politik
 Jaroslav Švec (* 1977) – český zápasník-judista
 Jindřiška Švecová (1952–2016) – režisérka dabingu zahraničních filmů a seriálů
 Ján Švec (fotbalista) (* 1958) – slovenský fotbalista
 Jiří Švec (politik) – více různých nositelů
 Josef Jiří Švec (1883–1918) – učitel a plukovník československých legií v Rusku
 Ladislav Švec (* 1968) – slovenský fotbalista
 Libor Švec – více různých nositelů
 Marek Švec (* 1973) – český sportovec, zápasník
 Michal Švec (* 1987) – český sportovec, fotbalista
 Milada Švecová (* 1953) – česká didaktička biologie
 Otakar Švec – více různých nositelů
 Peter Švec (1961–2021) – slovenský a československý politik, po sametové revoluci poslanec FS za SNS
 
 Štefan Švec – slovenský podnikatel, manažer, inovátor a tvůrce projektů pro Gamingové společnosti
 Tereza Švecová (1877-1945) – česká básnířka a spisovatelka
 Václav Švec – více různých nositelů
 Valerián Švec (* 1935) – slovenský fotbalista a fotbalový trenér
Vladimír Švec (* 1959) – český malíř, vysokoškolský učitel

v kultuře
 
 Plukovník Švec – divadelní hra Rudolfa Medka
 Plukovník Švec (film)
 Napravený plukovník Švec – drama Viktora Dyka z roku 1929
 Paličatý švec – opera českého skladatele Jana Evangelisty Zelinky z roku 1940
 Švec a čert – pohádka Karla Jaromíra Erbena
 O princezně Jasněnce a létajícím ševci – česká filmová pohádka z roku 1987 režiséra Zdeňka Trošky
 Zlínský švec – česká značka piva

Externí odkazy 
 
 
 

Rozcestníky - příjmení